Појам Република Црна Гора може да се односи на:

 Народна Република Црна Гора (1946-1963), федерална јединица у саставу ФНРЈ
 Социјалистичка Република Црна Гора (1963-1991), федерална јединица у саставу СФРЈ
 Република Црна Гора (1991-2006), федерална јединица у саставу СФРЈ (1991-1992), СРЈ (1992-2003) и СЦГ (2003-2006)
 Република Црна Гора, након 2006. године - самостална држава